HRO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Boone County, Harrison (Arkansas), Stati Uniti